Il termine planetoide (che significa "simile ad un pianeta") si riferisce a piccoli oggetti celesti con alcune caratteristiche di un pianeta. A seconda dell'uso, può riferirsi a:

Asteroide
Pianeta nano
Corpo minore del Sistema Solare
Oggetto della fascia di Kuiper
Oggetto transnettuniano